Crosby kan syfta på:

Geografi

Isle of Man

 Crosby, Isle of Man

Storbritannien

Crosby, Cumbria – en ort i Cumbria, England
Crosby, Lincolnshire – en ort i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
Crosby, Merseyside - Sefton, England 
Crosby, North Yorkshire - North Yorkshire, England 
Crosby-on-Eden – en ort i Stanwix Rural, Carlisle, Cumbria, England

USA

Crosby, Minnesota -  Crow Wing County, Minnesota 
Crosby, Mississippi - Amite County, Mississippi 
Crosby, North Dakota - Divide County, North Dakota 
Crosby, Texas - Harris County, Texas 
Crosby County - Texas

Personer
Bing Crosby (1903–1977), amerikansk sångare och skådespelare
David Crosby (1941–2023), amerikansk musiker
Fanny Crosby (1820–1915), amerikansk sångförfattare och metodist
Mary Crosby (född 1959), amerikansk skådespelare
Sidney Crosby (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare